Михаил Дмитриевич Сергеев (1925 — ?) — советский сержант, командир миномётного расчёта 1345-го стрелкового полка, 399-й стрелковой дивизии, 48-й армии, 1-го Белорусского фронта. Полный кавалер Ордена Славы.

Биография 
Родился 20 декабря 1925 года в дер. Богородск  Богородском сельсовете Оренбургского уезда  Оренбургской губернии (ныне Шарлыкского района Оренбургской области) в крестьянской семье. После получения начального образования работал в колхозе.

С 1943 года призван в ряды РККА и направлен в действующую армию — пулемётчик и командир миномётного расчёта миномётной роты 1345-го стрелкового полка, 399-й стрелковой дивизии, 48-й армии, воевал на 1-м Белорусском фронте, был ранен.

С 3 по 5 сентября 1944 года младший сержант М. Д. Сергеев при прорыве обороны противника у населённого пункта Рынек поддерживал наступающую пехоту огнём из миномёта и разбил три пулемёта и повозку с боеприпасами. Отражая контратаку, уничтожил еще два пулемёта и свыше десяти гитлеровцев. За это 29 сентября 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР М. Д. Сергеев был награждён  Орденом Славы 3-й степени.

10 марта 1945 года  сержант М. Д. Сергеев участвовал в боях по уничтожению окружённой Данцигской группировки противника близ населённого пункта Рюкенау. Расчет М. Д. Сергеева в том же боевом составе  уничтожил две пулемётные точки противника и свыше десяти солдат. 7 апреля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР М. Д. Сергеев был награждён Орденом Славы 2-й степени.

7 мая 1945 года сержант М. Д. Сергеев  у населённого пункта Тигенхаген, в трудных условиях местности, затопленной водой, стремительно ворвался в опорный пункт противника и ликвидировал пулемётную точку с прислугой, обеспечив продвижение стрелкового подразделения. 29 июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР М. Д. Сергеев  был награждён Орденом Славы 1-й степени.

В 1950 года  старшина  М. Д. Сергеев в запасе. Жил и работал в городе Минске.

Награды

 Орден Славы I степени (1945)
 Орден Славы II степени (1945)
 Орден Славы III степени (1944)
 Орден Отечественной войны I степени (1985)
 Орден Красной Звезды  (1944)

Примечания

Литература 
 

Артиллеристы Великой Отечественной войны